Princezna Hermína z Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoymu (: Prinzessin Hermine Amalie Marie von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym; 2. prosince 1797, Hoym, Německo – 14. září 1817, Pešť, Maďarsko) byla princezna rodu Askánských a sňatkem rakouská arcivévodkyně.

Rodina 
Byla nejstarší dcerou knížete Viktora II. Karla z Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoymu a kněžny Amálie Nasavsko-Weilburské. Hermína měla tři mladší sestry: Adélu, Emmu a Idu.

Manželství 
Provdala se 30. srpna 1815 na hradu Schaumburg. Princezně bylo pouhých 17 let, když se provdala za 39letého arcivévodu Josefa Habsbursko-Lotrinského. Arcivévoda Josef neměl žádné mužské dědice, protože jeho první manželka, velkovévodkyně Alexandra Pavlovna Ruská, zemřela při porodu mrtvě narozené dcery.

Princezna Hermína také zemřela při porodu ve věku 19 let poté, co porodila dvojčata. Obě její děti zemřely svobodné a bez potomků. Dne 24. srpna 1819 se její manžel potřetí oženil s její sestřenicí z prvního kolena, vévodkyní Marií Doroteou Württemberskou.

Potomci 
 1. Hermína Amálie Marie Habsbursko-Lotrinská (14. 9. 1817 Budín – 13. 2. 1842 Vídeň), abatyše Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě
 2. Štěpán František Viktor (14. 9. 1817 Budín – 19. 2. 1867 Menton), uherský palatin v letech 1847–1848, svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage
  Genealogie rodu Hoym
 

Hermína z Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoymu
Hermína z Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoymu
Princezny
Arcivévodkyně
Narození v roce 1797
Narození 2. prosince
Narození v Sasku-Anhaltsku
Úmrtí v roce 1817
Úmrtí 14. září
Úmrtí v Budapešti
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v Budapešti
Ženy